Городское поселение Верхнетуломский — муниципальное образование в составе Кольского района Мурманской области, Россия.

Административным центром сельского поселения является посёлок городского типа Верхнетуломский.

География 
Городское поселение Верхнетуломский расположено в северо-западной части области в западной части Кольского района. Граничит:
 на севере — с городским поселением Никель Печенгского района;
 на востоке — с сельскими поселениями Тулома и Пушной;
 на юго-востоке — с городским округом город Мончегорск с подведомственной территорией;
 на юге — с Ковдорским районом;
 на западе — с областью Лаппи Финляндии.

Население 

Численность населения, проживающего на территории поселения, по данным Всероссийской переписи населения 2010 года составляет 1584 человека, из них 738 мужчин (46,6 %) и 846 женщин (53,4 %).

Населённые пункты 
В состав городского поселения входят 2 населённых пункта.

Ранее в состав поселения также входил населённый пункт Ниванкюль, упразднённый 2 июля 2008 года в связи с отсутствием проживающего населения.

Примечания 

Городские поселения Мурманской области
Муниципальные образования Кольского района